Джеймс Ласт (, настоящее имя Ганс Ласт; 17 апреля 1929, Бремен — 9 июня 2015, Палм-Бич-Гарденс, Флорида, США) — немецкий композитор, аранжировщик и дирижёр, брат Кая Уорнера.

Биография 
Первое публичное выступление Ласта состоялось в составе Hans-Günther Österreich’s Radio Bremen Dance Orchestra в 1946 году. Двумя годами позже Ласт создал Last-Becker Ensemble.
С 1950 по 1952 г. Ласт признавался лучшим джазовым басистом года. В 1964 году создал собственный оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий различных исполнителей.

Первый же альбом оркестра Джеймса Ласта «Non-Stop Dancing» (1965) имел невероятный успех. С тех пор коллектив под управлением Ласта выпустил более 50 успешных альбомов общим тиражом 60 млн экземпляров, из которых 37 стали «золотыми», а 18 — «платиновыми».

В 1972 году оркестр Джеймса Ласта посетил с гастролями Советский Союз.

Ласт с неизменным успехом работал с произведениями авторов и исполнителей, представляющих абсолютно разные, зачастую антагонистичные, стили и направления — от традиционной, народной музыки до альтернативного рока, хард-рока, соула и электронной музыки.

Одна из самых известных композиций Ласта «Der einsame Hirte» — была исполнена им совместно с румынским музыкантом Георге Замфиром и вышла в 1977 году как одноименный сингл. Новую волну популярности мелодии подарил фильм «Убить Билла», где она прозвучала совместно с RZA.

9 июня 2015 года Джеймс Ласт умер во Флориде в кругу семьи после тяжёлой болезни. Похоронен на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге (Германия).

Дискография 

 Die gab’s nur einmal (1963)
 Die gab’s nur einmal (1964)
 Musikalische Liebesträume (1965)
 Continental Tango (1965)
 Non Stop Dancing '65 (1965)
 Hammond à Go Go (1965)
 Non Stop Dancing '66 (1965)
 Beat in Sweet (1965)
 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz (1966)
 Trumpet à Go Go (1966)
 Hammond à Go Go Vol.2 (1966)
 Instrumentals Forever (1966)
 Classics Up to Date (1966)
 Non Stop Dancing '66/II (1966)
 Midnight in December (1966)
 Christmas Dancing (1966)
 Sax à Go Go (1967)
 Non Stop Dancing '67 (1967)
 That’s Life (1967)
 Games That Lovers Play (1967)
 Non Stop Dancing '67/2 (1967)
 Trumpet à Go Go Vol. 2 (1967)
 James Last Presents George Walker (1967)
 Piano à Go Go (1968)
 Guitar à Go Go (1968)
 Humba Humba à Go Go (1968)
 Non Stop Dancing '68 (1968)
 Freddy Live (1968) (live-concert with Freddy)
 Trumpet à Go Go 3 (1968)
 Non Stop Dancing 7 (1968)
 Rock Around With Me! (1968)
 Käpt’n James bittet zum Tanz (1968)
 Sekai Wa Futari No Tameni (1968) (only in Japan)
 Die Dreigroschenoper (1968) (3 LP-box)
 Non Stop Dancing 8 (1969)
 Hammond à Go Go 3 (1969)
 Op klompen (1969)
 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz 2 (1969)
 Hair (1969)
 Non Stop Dancing 9 (1969)
 Bloot von Ninkomarp (1969)
 Wenn suess das Mondlicht auf den Huegeln schlaeft (1969)
 Happy Lehar (1969)
 Non Stop Evergreens (1969)
 Classics Up to Dat Vol.2 (1969)
 Onders moeders paraplu (1969)
 Golden Non Stop Dancing 10 (1970) (jubilee-edition as LP-Box)
 Around the World (1970) (3 LP-Box)
 Beachparty (1970)
 America Album (1970) (promo-edition — not official released)
 With Compliments (1970)
 Non Stop Dancing 11 (1970)
 Käpt’n James bittet zum Tanz — Vol. 2 (1971)
 In Scandinavia (1971)
 Happyning (1971)
 Non Stop Dancing 12 (1971)
 Last of Old England (1971)
 Beachparty 2 (1971)
 Non Stop Dancing 1972 (1971) (Non Stop Dancing 13)
 Polka Party (1971)
 In Concert (1971)
 Voodoo Party (1971)
 Wenn die Elisabeth mit … James Last (1972)
 Non Stop Dancing 1972/2 (1972)
 Love Must Be The Reason (1972)
 Beachparty 3 (1972)
 Russland zwischen Tag und Nacht (1972)
 Polka Party II (1972)
 Non Stop Dancing 1973 (1972)
 Classics (1973)
 Sing mit (1973)
 Happy Hammond (1973)
 Non Stop Dancing 1973/2 (1973)
 Beachparty 4 (1973)
 Weihnachten & James Last (1973)
 Käpt’n James auf allen Meeren (1973)
 Non Stop Dancing 1974 (1973)
 Sax and Violins a Go Go (1974)
 Sing mit 2 (1974)
 In Wien beim Wein (1974)
 James Last Live (1974) (2 LP-album)
 Non Stop Dancing 1974/2 (1974)
 Beachparty 5 (1974)
 Polka Party 3 (1974)
 Violins in Love (1974)
 Classics Up To Date 3 (1974)
 Sing mit 3 (1975)
 Non Stop Dancing 20 (jubilee-edition) (1975) («Non Stop Dancing '65» new recorded)
 In the Mood for Trumpets (1975)
 Well Kept Secret (1975)
 Tulpen uit Amsterdam (1975)
 Rock Me Gently (1975) (Only England & Kanada)
 Beachparty 6 (1975)
 Mambo No. 5 and Other Loved Classics (1975)
 Non Stop Dancing 1976 (1975)
 Stars im Zeichen eines guten Sterns (1975)
 Sing mit 4 (1976)
 Freut Euch des Lebens (1976)
 Happy Summer Night (1976)
 Non Stop Dancing 1976/2 (1976)
 Happy Marching (1976)
 Classics Up to Date 4 (1976)
 Non Stop Dancing 1977 (1976)
 Sing mit 5 (1976)
 James Last spielt Robert Stolz (1977)
 Non Stop Dancing 1977/2 (1977)
 Western Party and Square Dance (1977)
 Russland Erinnerungen (1977)
 Sing mit 6 — von Hamburg bis Mexico (1977)
 Non Stop Dancing 78 — Folge 25 (1978)
 Live in London (1978)
 World Hits (1978)
 Classics Up to Date 5 (1978)
 New Non Stop Dancing '79 (1978)
 Copacabana — Happy Dancing (1979)
 James Last and the Rolling Trinity (1979)
 Non Stop Hansi (1979) (to his 50. birthday — not for sale)
 Hereinspaziert zur Polka Party (1979)
 Paintings (1979) (Only in Japan)
 Ein festliches Konzert zur Weihnachtszeit (1979)
 The Non Stop Dancing Sound Of The 80’s (1979)
 Sing mit 7 — Die Party für das ganze Jahr (1980)
 Romantische Träume (1980)
 Seduction (1980)
 Caribbean Nights (1980)
 Non Stop Dancing '81 (1980)
 Rosen aus dem Süden (1980)
 Die schönsten Melodien der letzten 100 Jahre (1980)
 Sing mit 8 … und ab geht die Feuerwehr! (1981)
 Ännchen von Tharau bittet zum Träumen (1981)
 Tango (1981)
 Hansimania (1981)
 Non Stop Dancing ’82 — Hits Around The World (1982)
 Sing mit 9 — Lass’ die Puppen tanzen (1982)
 Jahrhundertmelodien (1982)
 Biscaya (1982)
 Nimm mich mit Käpt’n James auf die Reise (1982)
 Paradiesvogel (1982)
 Sing mit 10 — Wir wollen Spass! (1982)
 Non Stop Dancing '83 — Party Power (1983)
 Erinnerungen (1983)
 James Last spielt die grössten Songs von The Beatles (1983)
 The Rose of Tralee (1983)
 Superlast (1983)
 Classics Up to Date Vol.6 (1984)
 James Last im Allgäu (In The Alps) (1984)
 Paradiso (1984)
 James Last at St. Patrick’s Cathedral, Dublin (1984)
 James Last in Scotland (1984)
 Non Stop Dancing '85 (1984)
 Grenzenloses Himmelblau (1985)
 Für alle! (Leave the best to Last) (1985)
 Viva Vivaldi (1985)
 Swing mit (1985)
 Deutsche Vita (1986)
 In Ireland (1986)
 Plus (1986)
 Traumschiff-Melodien (1986)
 Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei (1987)
 James Last in Holland (1987)
 James Last spielt Bach (1987)
 The Berlin-Concert ’87 (1987)
 Lorentz & Soehne (1988)
 Flute Fiesta (James Last & Berdien Stenberg) (1988)
 Dance, Dance, Dance (1988)
 James Last spielt Mozart (1988)
 Happy Heart (1989)
 Wir spielen wieder Polka (1989)
 Lieder (James Last & René Kollo) (1989)
 Classics By Moonlight (1990)
 James Last in Holland 2 (1990)
 Traummelodien (James Last & Richard Clayderman) (1990)
 Pop Symphonies (1991)
 Serenaden (James Last & Richard Clayderman) (1991)
 Viva Espana (1992)
 Country Cousins (1992)
 James Last in Holland 3 (1992)
 Frieden (Peace) (1992)
 James Last spielt Andrew Lloyd Webber (1993)
 Christmas Eve (James Last & Engelbert) (1994)
 Dein ist mein ganzes Herz (James Last & Milva) (1994)
 In Harmony (James Last & Richard Clayderman) (1995)
 Beach Party ’95 (1995)
 My Soul — Best of Motown (1995)
 Classics From Russia (1996)
 Macarena (1996)
 Pop Symphonies 2 (1997)
 Classics Up to Date 8 (1998)
 Country Roads (1998)
 The Best of Live on Tour (1998)
 James Last & Friends (1998)
 Happy Birthday (1999)
 Concerts (1999)
 Gentleman Of Music (2000)
 Ocean Drive (2001)
 James Last Plays ABBA (2001)
 A World of Music (2002)
 New Party Classics (2002)
 Elements of James Last Vol.1(2004)
 They Call Me Hansi (2004)
 Die schönsten TV — und Filmmelodien (2006)
 Live in Europe (2006)
 Warum Maenner nicht zuhoeren und Frauen schlecht einparken (Soundtrack) (2007) GK
 James Last in Los Angeles (Well Kept Secret 1975) (2008) GK
 James Last — Live at the Royal Albert Hall (Released as 1 CD-edition and 2 CD-edition) (2008) GK
 James Last — Eighty Not Out (Released as a 3-CD Edition) (2010)
 Music is My World (2011)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 [www.jameslastfan.de/ James Last fansite]
 James Last The famous German composer

Руководители эстрадных оркестров
Персоналии:Лёгкая музыка
Лауреаты премии Echo Pop за общие достижения
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений